

Лома-Лінда — місто, штат Каліфорнія
 Лома-Лінда — селище, штат Міссурі
 Лома-Лінда — переписна місцевість, штат Техас